Pietro Paolo Parzanese (1809-1852) – poeta, presbitero e traduttore italiano
Liceo Parzanese – scuola superiore italiana (fondata nel 1866) nella città di Ariano Irpino